Repinc ist der Name folgender Personen:

 Jerneja Repinc Zupančič, slowenische Skispringerin
 Lena Repinc, slowenische Biathletin